Lac Big Bear (en ) est le nom de plusieurs lacs californiens :
Le lac Big Bear, dans le comté de San Bernardino. Big Bear Lake est aussi le nom d'une municipalité proche.
Le lac Big Bear, dans le comté de Shasta et le parc national volcanique de Lassen.